Мина де Оро има више значења:

 Мина де Оро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мина де Оро (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мина де Оро (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мина де Оро (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Мина де Оро (Дзидзантун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мина де Оро (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику